Fodera è un produttore americano di bassi elettrici situato a Brooklyn, New York. Vinny Fodera e Joey Lauricella hanno avviato l'azienda intorno al 1983 dopo essersi staccati dall'azienda Ken Smith Basses presso la quale lavoravano. L'azienda produce anche un piccolo numero di chitarre ogni anno, il primo strumento ufficiale dell'azienda è stata una chitarra.

Altri progetti

Collegamenti esterni